Вдовенко — фамилия украинского происхождения. Известные носители:

 Вдовенко, Борис Евгеньевич (1909—1995) — советский фотожурналист
 Вдовенко, Виктор Михайлович (1907—1978) — советский радиохимик, член-корреспондент АН СССР
 Вдовенко, Владимир Кириллович (1924—1984) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Вдовенко, Герасим Андреевич (ок. 1865—1945) — русский генерал-лейтенант, войсковой атаман Терского казачьего войска.
 Вдовенко, Евгений Викторович (род. 1978) — российский футболист.
 Вдовенко, Иван Тимофеевич (1920—1941) — советский военный лётчик, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза
 Вдовенко, Игорь Станиславович (род. 1968) — украинский политик.
 Вдовенко, Михаил Николаевич (1922—1998) — Герой Советского Союза
 Вдовенко, Пётр Фёдорович (1927—1995) — советский новатор сельского хозяйства, председатель колхоза в Винницкой области, дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1959)